En Pologne, Radlin peut désigner :

 Radlin, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Radlin, un village de la voïvodie de Lublin ;
 Radlin, un village de la voïvodie de Sainte-Croix ;
 Radlin, une ville de la voïvodie de Silésie.